Adam Nowak (1927–2020) – polski duchowny, historyk Kościoła
 Adam Nowak (ur. 1963) – polski muzyk, lider, twórca większości tekstów, gitarzysta i wokalista zespołu Raz, Dwa, Trzy
 Adam Nowak – polski koszykarz
 Adam Nowak –  prof. dr hab. nauk medycznych
 Adam Nowak –  dr hab. nauk matematycznych, kierownik oddziału wrocławskiego Instytutu Matematycznego PAN

Przypisy